

Patronyme 
 George Edward Cokayne (1825-1911), généalogiste anglais et héraut au College of Arms de Londres
 Leonard Cockayne (1855-1934), botaniste britannique
 William Cockayne (1561-1626), marchand du , échevin et Lord-maire de Londres

Autre 
 Syndrome de Cockayne, maladie héréditaire